Никола́й Миха́йлович Григо́рьев:
 Григорьев, Николай Михайлович (1890—1943) — русский советский художник, литограф, график.
 Григорьев, Николай Михайлович (1925—2016) — Герой Советского Союза.